Brisingr, romanzo facente parte del Ciclo dell'Eredità di Christopher Paolini
Brisingr, spada magica introdotta nell'omonimo romanzo
Brisingr, parola norrena che significa "fuoco", utilizzata come parola magica nel Ciclo dell'Eredità di Christopher Paolini